Ammi topalii är en flockblommig växtart som beskrevs av Gustave Beauverd. Ammi topalii ingår i släktet slöjsiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slöjsiljor
topalii